San Roque (Cádiz), község Spanyolországban, Cádiz tartományban.
San Roque de Riomiera, Spanyolországban, Kantábria autonóm közösségben.
San Roque megye, megye Argentínában, Corrientes tartományban.
San Roque (Corrientes)
San Roque Rögbiklub, 1971-ben Valenciában a San Roque de Benicalap.